Gyimah ist der Familienname folgender Personen:

 Prince Gyimah (* 1990), ghanaischer Fußballspieler
 Sam Gyimah (* 1976), britischer Politiker der Liberal Democrats, davor Conservative Party